Pistin bezeichnet

 Pištín, Ort und Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 Pístina, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Pistyn, Gemeinde im Rajon Kosiw, Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine